Wilhelmsthal (Beieren), een gemeente in Opper-Franken in de Duitse deelstaat Beieren
 Wilhelmsthal (Thüringen), een plaats in de Duitse gemeente Gerstungen in de Duitse deelstaat Thüringen
 Slot Wilhelmsthal